Pfaffenstein kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Popova Skalá, berg, Liberec,

Österrike 

 Pfaffenstein, Leoben, berg,

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar